Granada (stad), een stad in Spanje

Zie ook
 Grenada (doorverwijspagina)

Vernoemd

Plaatsen en rijken

Europa
 Granada (provincie), een provincie van Spanje
 Koninkrijk Granada, (1238-1492) een historisch islamitisch koninkrijk op het Iberisch Schiereiland
 Koninkrijk Granada (Kroon van Castilië), (1492-1833) een historisch christelijk koninkrijk op het Iberisch Schiereiland
 La Granada, een gemeente in de Catalaanse comarca Alt Penedès
 Taifa Granada, een voormalig emiraat in Spanje

Latijns-Amerika
 Granada (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
 Granada (Cundinamarca), een stad in Colombia
 Granada (Meta), een gemeente in het Colombiaanse departement Meta
 Granada (Mexico), een stad in Mexico
 Granada (Nicaragua), een stad in Nicaragua,
 Granada (departement), departement in Nicaragua
 Granada (Peru), een stad in Peru, 
 Granada (district), een district in Peru

Verenigde Staten
 El Granada, Californië
 Granada (Colorado)
 Granada (Minnesota)
 Granada Hills, Los Angeles, Californië

Personen
 Samuel Henriquez de Granada, een Surinaamse politicus

Auto's
 Ford Granada (Europa), in Dagenham/Keulen gebouwd model auto van Ford
 Ford Granada (Noord-Amerika), In  Wayne (Michigan) en Mahwah (New Jersey) gebouwd model auto van Ford

Overig
 Granada (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen
 Granada (vulkaan), een vulkaan in Nicaragua
 Granada CF, een Spaanse voetbalclub
 Granada 74 CF, een Spaanse voetbalclub